Završnica je lahko:

Završnica, dolina pod goro Stol (2236 mnm) v Karavankah
Završnica, potok, ki teče po istoimenski dolini v Karavankah
Završnica, umetno jezero v dolini Završnica, ki ga napolnjuje istoimenski potok